A Segunda División 1984–85-ös szezonja volt a bajnokság ötvennegyedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az UD Las Palmas lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2